As disputas de hipismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 consistiram em três disciplinas: adestramento, CCE (concurso completo de equitação) e saltos. Todas as três disciplinas consistem de provas individuais e por equipe, num total de seis eventos.

Todas as provas tiveram lugar no Centro Olímpico Equestre de Markopoulo, na região da Ática, Grécia.

Adestramento individual

Inspeção 
A inspeção aos cavalos ocorreu em 19 de agosto. 49 animais passaram pela inspeção inicial, três tiveram que realizar uma nova inspeção e apenas um cavalo foi desclassificado:

Re-inspecionados:
 Wels, cavalo de Friedrich Gaulhofer da Áustria;
 Gabana, cavalo de Louisa Hill da Nova Zelândia;
 Condor, cavalo de Elena Sidneva da Rússia.
Desclassificado:
 Heros, cavalo de Alaia Demiropoulou da Grécia.

Grand Prix teste 
A primeira fase do adestramento é conhecida como Grand Prix teste. As 52 duplas realizam uma série de movimentos na arena de areia e cinco juízes de diferentes pontos na arena observam os movimentos e vão acrescentando pontos de acordo com a execução do cavaleiro. Os 25 melhores avançam a próxima fase, sendo que apenas três duplas por país habilitam-se.

 DES - desistiu

Grand Prix especial 
Grand Prix especial é a segunda fase do adestramento hípico. A fórmula de disputa é similar a da fase anteiror, porém agora o tempo de execução da prova é levado em conta. Os pontos obtidos no Grand Prix teste são divididos aos obtidos nesta fase, com os quinze melhores avançando a fase final.

Grand Prix livre 
A fase final do adestramento é nomeado Grand Prix teste livre. Quinze duplas competem nesta fase onde são julgadas a execução dos movimentos (técnico) e ainda a performance do cavaleiro e o cavalo durante a música (artístico). O placar desta fase é dividido com o das fases anteirores para determinar a classificação final.

Adestramento por equipes 

A classificação para o adestramento por equipes é feita através dos pontos obtidos por cada cavaleiro na primeira rodada (Grand Prix teste) da competição individual. Quarenta de 52 duplas que competiram no individual formam os membros das equipes.

Para se chegar aos medalhistas, a pontuação dos três melhores cavaleiros de cada equipe na final individual são divididos e a equipe que obtiver a maior média conquista o ouro.

  Alemanha - 74.563
 Ulla Salzgeber com Rusty, 78.208
 Martin Schaudt com Weltall, 73.417
 Hubertus Schmidt com Wansuela Suerte, 72.333
 Heike Kemmer com Bonaparte, 71.292
  Espanha - 72.917
 Beatriz Ferrer-Salat com Beauvalais, 74.667
 Rafael Soto com Invasor, 72.792
 Juan Antonio Jimenez com , 71.292
 Ignacio Rambla com Oleaje, 64.750
  Estados Unidos - 71.500
 Deborah McDonald com Brentina, 73.375
 Robert Dover com Kennedy, 71.625
 Guenter Seidel com Aragon, 69.500
 Lisa Wilcox com Relevant 5, 68.792
  Países Baixos - 71.264
 Anky van Grunsven com Salinero, 74.208
 Sven Rothenberger com Barclay II, 69.833
 Imke Bartels com Lancet, 69.750
 Marlies van Baalen com Idocus, 64.583
  Dinamarca - 69.333
 Per Sandgaard com Zancor, 70.667
 Jon Pedersen com Esprit de Valdemar, 69.000
 Andreas Helgstrand com Cavan, 68.333
 Lone Joergensen com Ludewig G, 65.750
  Suécia - 68.917
 Jan Brink com Briar, 73.250
 Tinne Vilhelmson com Just Mickey, 66.917
 Louise Nathorst com Guinness, 66.583
 Minna Telde com Sack, 65.375
  Reino Unido - 68.903
 Carl Hester com Escapado, 70.667
 Richard Davison com Ballaseyr Royale, 68.542
 Emma Hindle com Wie Weltmeyer, 67.500
 Nicola McGivern com Active Walero, 66.458
  Áustria - 66.570
 Victoria Max-Theurer com Falcao, 68.667
 Nina Stadlinger com Egalite, 67.375
 Friedrich Gaulhofer com Wels, 63.667
 Peter Gmoser com Don Debussy, 62.750
  Canadá - 66.222
 Cynthia Ishoy com Proton, 66.583
 Leslie Reid com Mark, 66.083
 Belinda Trussell com Royan II, 66.000
 Ashley Holzer com Imperioso, 64.667
  Suíça - 65.653
 Silvia Ikle com Salieri CH, 67.042
 Christian Plaege com Regent, 66.667
 Daniel Ramseier com Palladio, 63.250
 Jasmine Sanche-Burger com Mr G de Lully, DES

CCE individual

Adestramento 
Na primeira prova do Concurso Completo de Equitação (CCE), cavaleiros e cavalos realizam uma série de movimentos obrigatórios que são avaliados pelos juízes. Cada juiz marca de 0 a 10 pontos subtraindo-se os pontos de erros. O placar dos juízes são representados pela porcentagem dos pontos possíveis pelos obtidos, sendo a média das três notas o total de pontos. Os pontos são subtraídos por 100 e depois multiplicados por 1,5 para se chegar ao número de pontos perdidos por penalidades que definem a classificação da fase.

Cross country 
No cross country, a dupla deve atravessar obstáculos em um percurso de aproximadamente 5,57 quilômetros em torno de 9 minutos e 46 segundos. Caso o cavaleiro não cumpra com o tempo limite recebe 0.4 pontos de penalidade na segunda parte do percurso que tem um limite de 19 minutos e 32 segundos. A dupla que não completar o trajeto é eliminada da disputa.

Saltos de obstáculos 
Nesta prova os cavaleiros recebem 4 pontos de penalidade a cada obstáculo derrubado, 4 pontos para o primeiro borrego do cavalo e 8 pontos caso o cavaleiro caia. A dupla ainda recebe um ponto de penalização por cada segundo ultrapassado além do tempo limite.

Se o cavalo borregar pela segunda vez, o cavaleiro cair do animal novamente ou não completar o percurso a dupla é automaticamente eliminada.

 DES - desistiu

N/L - não largou

Saltos de obstáculos final 
A segunda fase dos saltos é a parte final do CCE. Os 25 melhores cavaleiros nas três fases anteriores disputam as medalhas, com um limite de três cavaleiros por país. Como na fase anteiror, as penalidades são as mesmas: 4 pontos caso o cavalo borregue pela primeira vez, 8 pontos caso o cavaleiro caia e 1 ponto de penalização por cada segundo ultrapassado além do tempo limite.

CCE por equipe 

A classificação para o Concurso Completo de Equitação (CCE) por equipe dar-se através dos pontos obtidos por cada cavaleiro durante a competição individual. 65 das 75 duplas que competiram no individual formam os membros das equipes.

Para se chegar aos medalhistas, a pontuação de penalidades dos três melhores cavaleiros de cada equipe são somados e a equipe que obtiver o menor número de penalização conquista o ouro.

  França - 140.4
 Nicolas Touzaint com Galan de Sauvagere, 33.4
 Jean Teulere com Espoir de la Mare, 46.4
 Didier Courreges com Debat D'Estruval, 60.6
 Cedric Lyard com Fine Merveille, 70.6
 Arnaud Boiteau com Expo du Moulin, 1000.0
  Reino Unido - 143.0
 Philippa Funnell com Primmore's Pride, 42.6
 Leslie Law com Shear L'Eau, 44.4
 Mary King com King Solomon III, 56.0
 Jeanette Brakewell com Over To You, 57.8
 William Fox-Pitt com Tamarillo, 1000.0
  Estados Unidos - 145.6
 Kimberly Severson com Winsome Adante, 41.2
 Amy Tryon com Poggio II, 51.8
 Darren Chiacchia com Windfall 2, 52.6
 John Williams com Carrick, 60.8
 Julie Richards com Jacob Two Two, 67.0
  Alemanha - 147.8
 Hinrich Romeike com Marius, 45.2
 Bettina Hoy com Ringwood Cockatoo, 49.6
 Andreas Dibowski com Little Lemon, 53.0
 Frank Ostholt com Air Jordan, 54.0
 Ingrid Klimke com Sleep Late, 1000.0
  Nova Zelândia - 176.2
 Heelan Tompkins com Glengarrick, 48.0
 Matthew Grayling com Revo, 59.2
 Blyth Tait com Ready Teddy, 69.0
 Daniel Jocelyn com Silence, 70.8
 Andrew Nicholson com Fenicio, 149.6
  Austrália - 185.8
 Rebel Morrow com Oaklea Groover, 50.2
 Phillip Dutton com Nova Top, 50.8
 Stuart Tinny com Jeepster, 84.8
 Andrew Hoy com Mr Pracatan, 135.4
 Olivia Bunn com Top of the Line, 1000.0
  Bélgica - 193.0
 Constantin van Rijckevorsel com Withcote Nellie, 54.4
 Karin Donckers com Gormley, 56.4
 Hendrik Degros com Mr. Noppus, 82.2
 Dolf Desmedt com Bold Action, 92.2
 Joris Vanspringel com Over and Over, 1000.0
  Irlanda - 217.0
 Mark Kyle com Drunken Disorderly, 67.0
 Niall Griffin com Lorgaine, 73.2
 Susan Shortt com Just Beauty Queen, 76.8
 Sasha Harrison com All Love du Fenaud, 102.4
 Edmond Gibney com Kings Highway, 152.6
  Suécia - 234.0
 Magnus Gallerdal com Keymaster, 63.8
 Sara Algotsson com Robin des Bois, 79.8
 Linda Algotsson com Stand By Me, 90.4
  Itália - 257.2
 Giovanni Menchi com Hunefer, 76.4
 Stefano Brecciaroli com Cappa Hill, 80.0
 Fabio Magni com Vent D'Arade, 100.8
 Susanna Bordone com Ava, 125.0
  Brasil - 301.0
 Raul Senna com Super Rocky, 95.4
 Rafael Gouveia, Jr. com Mozart, 100.6
 Sergio Marins com Rally LF, 105.0
 Andre Paro com Land Heir, 123.8
 Remo Tellini com Especial Reserve, 148.2
  Canadá - 301.2
 Michael Winter com Balista, 88.0
 Bruce Mandeville com Larissa, 89.2
 Garry Roque com Waikura, 124.0
 Hawley Bennett com Livingstone, 168.0
 Ian Roberts com Mata-riki, 229.6
  Áustria - 306.4
 Harald Ambros com Miss Ferrari, 69.2
 Harald Siegl com Gigant 2, 95.8
 Harald Riedl com Foxy XX, 141.4
 Margit Appelt com Ice On Fire, 271.8
 Andreas Zehrer com Raemmi Daemmi, 1000.0
  Polônia - 376.4
 Kamil Rajnert com Marengo, 87.2
 Andrzej Pasek com Dekalog, 114.8
 Pawel Spisak com Weriusz, 174.4

Saltos individual

Primeira eliminatória 
Dez das 77 duplas limparam, ou seja fizeram 0 pontos, o percurso de salto na primeira eliminatória. Duas duplas foram eliminadas por número de penalidades acima do permitido.

Segunda eliminatória 
A segunda eliminatória também conta as penalidades para a primeira rodada da competição de saltos por equipe. Apenas uma dupla seguiu sem cometer penalidades após duas eliminatórias realizadas.

 DES - desistiu

ELIM - eliminado

Terceira eliminatória 
A terceira eliminatória individual também acumula os pontos de penalidade para a segunda fase do evento de saltos por equipe. 45 duplas avançam para a fase final, sendo que apenas três por país continuam na luta por medalhas.

 ELIM - eliminado

DES – desisitiu

N/C – não competiu

Final A 
A final A equivale a primeira rodada para a definição dos medalihistas. Os pontos obtidos nessa fase são levados para a final B. Os pontos de penalização obtidos nas eliminatórias não são mais considerados a partir da final.

 N/C – não competiu

Final B 
Apenas 29 duplas seguiram para a Final B onde finalmente foram conhecidos os medalhistas. Originalmente, o cavaleiro Cian O’Connor ficou com a medalha de ouro, mas em 10 de junho de 2005, a Federação Eqüestre Internacional desclassificou o cavaleiro por ter sido encontrado sinais de doping em seu cavalo Waterford Crystal. Após o comunicado, o cavaleiro Rodrigo Pessoa do Brasil conquistou o ouro, Chris Kappler dos Estados Unidos ficou com a prata e Marco Kutscher da Alemanha o bronze.

 DESC - desclassificado

ELIM – eliminado

N/C – não competiu

Saltos por equipe 

O cavalo Goldfever do cavaleiro alemão Ludger Beerbaum foi desclassificado por terem sido encontradas substâncias ilegais no animal. Com isso a equipe alemã, que havia conquistado o ouro, teve os resultados de Beerbaum desconsiderados e acabou ficando com o bronze. A medalha de ouro passou para a equipe dos Estados Unidos e a prata para o time sueco.

 DESC - desclassificado

ELIM – eliminado

N/C – não competiu

Quadro de medalhas do hipismo 

Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Hipismo nos Jogos Olímpicos